Il singolare del Movistar Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Francisco Clavet ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (quarti di finale)
  Félix Mantilla (semifinali)
  Alberto Berasategui (secondo turno)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)

 Francisco Clavet (campione) 
 Mariano Puerta (quarti di finale) 
 Dominik Hrbatý (secondo turno) 
 Franco Squillari (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Movistar Open 1998
ATP Tour 1998